| mål         = {{#expr:
 22 +
 30 +
 15}}
| publik      =
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (2:a titeln)
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| medalj3     = 
| medalj3text = 
| medalj4     = Fyra
| medalj4text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2000 var det 3:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Thailand. Turneringen vanns av värdnationen  som tog sin andra mästerskapstitel då man i finalen besegrade .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

2000
Fotbollsåret 2000
2000 i Thailand
Internationella sportevenemang i Thailand